«Земля изобилия» () — фильм Вима Вендерса, снятый в 2004 году. Фильм создан в псевдодокументальной манере, знаменуя возвращение автора к жанру «роуд-муви».

Сюжет 
Действие фильма происходит в Лос-Анджелесе, в 2000-е годы. Лана — миссионер и гражданин мира, возвращается из очередного путешествия из Палестины. Она не понаслышке знает, как живут в странах Третьего мира, и теперь занимается тем, что помогает нищим и бездомным в Лос-Анджелесе. Для Ланы все равны и все нуждаются в поддержке, вне зависимости от национальности и цвета кожи. Её дядя Пол — ветеран войны во Вьетнаме, наоборот, в каждом арабе видит потенциального террориста. После террористических актов 11 сентября 2001 года его подозрительность становится параноидальной. Недалеко от миссионерского приюта Ланы убивают нищего пакистанца. Лане и Полу предстоит перевезти тело погибшего его брату.

В ролях

Призы и премии 
 2004 — Участник основного конкурсного показа Венецианского кинофестиваля. Приз UNESCO Венецианского кинофестиваля.

Технические данные 
Фильм снят камерой Panasonic AG-DVX100 .

Примечания

Ссылки 
 «Земля изобилия» на сайте arthouse.ru

Фильмы-драмы США
Фильмы-драмы Германии
Фильмы о терроризме
Фильмы на английском языке
Фильмы США 2004 года